Бичаче око:

 Бичаче око — назва мінералу (кварцу), відрізняється від тигрового ока червонішим відтінком забарвлення.
 Бичаче око, окулюс (), ой-де-беф () — архітектурний елемент, кругле або овальне вікно.
 Бичаче око (поштова марка)  — раритетная поштова марка Бразилії.
 Бичаче око — назва значка члена НСДАП, що існувало серед німецьких солдатів.
 Бичаче око — назва барильця з номером 10 в грі лото.
 Бичаче око, бул ай () — центр мішені у деяких видах спорту, пов'язаних із стрільбою з якої-небудь зброї в ціль або метанням чого-небудь на точність влучання.
 Бичаче око — вигаданий суперлиходій, також відомий як Мічений
 Бичаче око — область прояснення і відносно тихої погоди в центрі тропічного циклону.
 Бичаче око - Висип — типова еритема при хворобі Лайма.